Een verkeersweg:
 N927 (Nederland), zie Provinciale weg 927

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing